DeLeo ist der Familienname folgender Personen:

 Dean DeLeo (* 1961), amerikanischer Rockgitarrist
 Maryann DeLeo, Filmproduzentin und Filmregisseurin